Freiwaldau steht für: 

 deutscher Name einer Stadt in der Niederschlesischen Heide, Polen, siehe Gozdnica
 deutscher Name einer Stadt im Altvatergebirge, Tschechien, siehe Jeseník